Franca steht für:

 ein weiblicher Vorname, siehe Franka
 Franca (São Paulo), Stadt im Bundesstaat São Paulo
 Aglomeração Urbana de Franca, Metropolregion im Bundesstaat São Paulo
 França (Bragança), Gemeinde in Portugal
 Bistum Franca, römisch-katholische Diözese im Bundesstaat São Paulo

França ist der Rufname von:

 França (Fußballspieler, 1976), eigentlich Françoaldo Sena de Souza (* 1976), brasilianischer Fußballspieler
 França (Fußballspieler, 1991), eigentlich Welington Wildy Muniz dos Santos (* 1991), brasilianischer Fußballspieler

Franca oder França ist der Familienname folgender Personen:

 António dos Santos França, angolanischer Politiker und General
 Armando França (* 1949), portugiesischer Politiker und MdEP
 Ary França (* 1917), brasilianischer Geograph
 Bento da França Pinto de Oliveira (1833–1889), portugiesischer Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Carlos Alberto Franco França (* 1964), brasilianischer Diplomat und Außenminister
 Celia Franca (1921–2007), kanadische Choreographin, Balletttänzerin und -lehrerin
 Cícero Alves de França (* 1975), brasilianischer Geistlicher, Weihbischof in São Paulo
 Gabriel Costa França (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Genival Saraiva de França (* 1938), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Palmares
 Joaquim José da França Júnior (1838–1890), brasilianischer Dramaturg, Maler, Journalist und Rechtsanwalt
 Larissa França (* 1982), brasilianische Beachvolleyballspielerin
 Leonel Franca (1893–1948), brasilianischer römisch-katholischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Lucas França (* 1996), brasilianischer Fußballspieler
 Luciana França (* 1977), brasilianische Hürdenläuferin
 Severino Batista de França (* 1952), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Nazaré

Siehe auch:
 Bahnhof Barcelona-França
 Franka (Begriffsklärung)